

Мінетто — місто, штат Нью-Йорк
 Мінетто — переписна місцевість, штат Нью-Йорк